Slovo motýlek je užíváno ve více významech:

 rod motýlek (Uraeginthus)  – pták z čeledi astrildovitých
 motýlek (pes) – společenské plemeno psa nazývané též malý kontinentální španěl či papillon
 motýlek (oděvní doplněk) –pánský oděvní doplněk ke společenskému oděvu
 motýlek (plavání) – plavecký způsob zvaný též delfín
 zavírací nůž (balisong), jehož rukojeť se skládá ze dvou částí
 malý příslušník hmyzího řádu motýlů 
 malý motel

v kultuře
 Motýlek (román) – autobiografický román od Henriho Charrièra (1906-1973)
 Motýlek (film) – americký film Franklina J. Schaffnera z roku 1973 na námět výše uvedeného románu
 Motýlek (píseň Jiřího Suchého) – píseň Jiřího Suchého
 Motýlek (píseň Daniela Landy) – píseň Daniela Landy
 přezdívka, kterou užíval Henri Charrière, autor románu Motýlek (román)
 bowtie – označení používané pro logo firmy Chevrolet

Externí odkazy